Европейская литературная премия:
Австрийская государственная премия по европейской литературе — Федеральным министерством образования и искусства Австрии, вручается с 1964 года.
Европейская премия по литературе — учреждена L'Association Capitale Européenne Des Littératures (ACEL), вручается с 2006 года.